Ahr steht für:
 Ahr (Weinanbaugebiet), Weinanbaugebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz
 Ahr, Nebenfluss des Rheins in Rheinland-Pfalz
 Ahr (Rienz), Nebenfluss der Rienz in Südtirol, Italien

Ahr bzw. Åhr ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Ahr (* 1990), deutscher Volleyballspieler
 George William Ahr (1904–1993), Bischof von Trenton
 Gustav Elijah Åhr, bekannt als Lil Peep (1996–2017), US-amerikanischer Rapper
 Henrik Ahr (* 20. Jahrhundert), deutscher Maler, Bühnenbildner und Hochschullehrer
 Johannes Ahr († 1613), deutscher Benediktinerabt, Präsident der Bursfelder Kongregation
 Josef Ahr (1867–1931), deutscher Agrikulturchemiker
 Nadine Ahr (* 1982), deutsche Journalistin
 Philipp Arnold von Ahr (1577–1634), Landkomtur des Deutschen Ordens
 Timo Ahr (* 1993), deutscher Politiker (SPD)

ahr steht für:
 Ahirani (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache

AHR steht für:
 Allgemeine Hochschulreife, siehe Abitur
 Atemwegshyperreagibilität, erhöhte Sensibilität der Atemwege auf einen äußeren Reiz (auch als Bronchiale Hyperreagibilität (BHR) bekannt)
 The American Historical Review, eine geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Air Adriatic (ICAO-Code), kroatische Fluggesellschaft

AhR steht für:
 Ah-Rezeptor, Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor, ein Protein im Cytosol und Zellkern von Wirbeltier-Zellen, der als Transkriptionsfaktor bei der Regulation der Genaktivität beteiligt ist

Siehe auch:
 Ahrgebirge

Abkürzung